Notre-Dame is Frans voor Onze (Lieve) Vrouwe, waarmee de Maagd Maria bedoeld wordt, dan wel een kerkgebouw of iets anders dat naar haar genoemd is. 

Kerken

Gemeenten in Frankrijk

Onderwijsinstellingen
 Notre Dame des Anges, een school voor uitsluitend hoger algemeen voortgezet onderwijs in Nederland
 Universiteit van Notre Dame, een universiteit bij South Bend in de Amerikaanse staat Indiana

Overig
 Notre Dame (bordspel)
 Hr.Ms. Notre Dame de France (1940), een voormalige Nederlandse anti-onderzeeboottrawler in bruikleen van de Franse marine.
 Notre Dame (bergketen)
 Notre Dame (opera)
 Notre Dame (Indiana), plaats in de Verenigde Staten